Up All Night — дебютный студийный альбом американского кантри-музыканта Кипа Мура, изданный 24 апреля 2012 года на студии MCA Nashville. Альбом включает хит номер один «Somethin' 'Bout a Truck».
Up All Night достиг шестого в американском хит-параде Billboard 200, а также стал № 3 в кантри-чарте США (Top Country Albums. В 2017 году получил в США платиновую сертификацию в Recording Industry Association of America (RIAA).

История 
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, AllMusic, Billboard, PopMatters, Roughstock, Taste of Country.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Kip Moore — Somethin' 'Bout A Truck  (более 70 млн просмотров) (2011)
 Kip Moore — Hey Pretty Girl  (более 15 млн просмотров) (2013)

Кантри-альбомы США
Альбомы MCA Records
Альбомы Кипа Мура